Лос-Анджелес Доджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Национальной лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Метц и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Нью-Йорк Метц — Лос-Анджелес Доджерс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Доджерс
МЛБ в сезоне 2006
2006 год в Калифорнии